( für ‚(Licht-)Blitz‘) bezeichnet:

Technik:
 Adobe Flash, eine proprietäre Software für Animationen, ehemals Macromedia Flash
 Flash Video, ein Dateiformat für Filme
 Flash-Speicher, in der Computertechnik eine häufig benutzte Speichertechnik
 Der Programmspeicher eines Mikrocontrollers wird häufig als Flash bezeichnet, da er in der Regel auf Flash-Speichertechnik basiert; siehe Harvard-Architektur
 Flash-OFDM, eine Übertragungsmethode für mobilen Breitband-Internetzugang im 450-MHz-Band
 bei Telekommunikationsnetzen eine Funktion zur Steuerung und Signalisierung von Nebenstellenanlagen, siehe Rückfragetaste
 in der Fotografie den englischen Ausdruck für Blitzlicht
 Flash-SMS/Flash Message, ein Kurznachrichtentyp für Mobiltelephonie
 Fast Low-Angle Shot, ein Messverfahren in der Kernspintomographie
 Flash (Bootsklasse)
 Flash (Lewa Adventure), eine Achterbahn in Lewa Adventure
 Flash (Cologne), monatlich erscheinendes multisexuelles Stadtmagazin für Köln und das Rheinland

Naturwissenschaften:
 in der Physik die Verdampfung aufgrund von Druckerniedrigung ohne Wärmezufuhr, siehe Entspannungsverdampfung
 Freie-Elektronen-Laser in Hamburg, eine Beschleunigeranlage im Forschungszentrum DESY, siehe FLASH (Teilchenbeschleuniger) und Deutsches Elektronen-Synchrotron #FLASH
 Fluorescein Arsenical Helix Binder (FlAsH), in der Chemie einen Fluoreszenzfarbstoff
 in der Pyrotechnik ein Blitzknallpulver, siehe Pyrotechnischer Satz #Flashsatz

Sozialwissenschaften:
 Flash (Drogenkonsum), das plötzliche Eintreten eines Rauschzustandes
 in der Jugendsprache einen Zungenkuss, siehe Kuss #Zungenkuss
 das plötzliche Zeigen von intimen Körperstellen, siehe Exhibitionismus #Flashing

Sport:
 Flash (Jonglieren), einen Jongliertrick
 einen Begehungsstil beim Klettern, siehe Begehungsstil #Flash

Musik:
 Flash (Band), englische Rockband
 Flash (EP), Musikalbum der japanischen Sängerin Crystal Kay
 Instrumentalstück des britischen Musikprojekts Marquis of Kensington
 Lied der britischen Rockband Queen, siehe Flash (Lied)

Medien:
 The Flash (deutsch: ‚Roter Blitz‘), US-amerikanische Comicserie von DC Comics
 The Flash (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 in der deutschen Synchronfassung eine Hauptfigur in Die Unglaublichen – The Incredibles
 Tatort: Flash, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2022)

Personen:
 Sting (Wrestler) (* 1959), Pseudonym des amerikanischen Profi-Wrestlers
 Dwyane Wade (* 1982), Spitzname des amerikanischen Profi-Basketballspielers
 Lee „Flash“ Young-ho, Spielername eines südkoreanischen E-Sportlers
 Grillmaster Flash, deutscher Rockmusiker

Siehe auch:
 flashen
 Flash Gordon (Begriffsklärung)
 Flasch
 Fläsch
 Flesh
 Flesch
 Flush

Abkürzung